Walters může znamenat:

příjmení
 Barbara Waltersová (1929–2022), americká moderátorka zpravodajských a publicistických pořadů
 Brandon Walters (* 1996), australský herec
 Franz Walters (1873–1920), rakouský a český římskokatolický kněz, pedagog
 Hugh Walters (1910–1993), britský spisovatel sci-fiction
 Julie Waltersová (* 1950), britská herečka
 Susan Walters (* 1963), americká herečka a bývalá modelka

jiný význam
 Walters Art Museum, veřejné muzeum umění v Baltimore ve státě Maryland

Externí odkazy